Ústí ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Ústí nad Labem (Aussig), Bezirksstadt
Ústí nad Orlicí (Wildenschwert), Bezirksstadt

Gemeinde Ústí u Humpolce (Austie), Okres Jihlava
Gemeinde Ústí nad Bečvou (Munden), Okres Přerov
Gemeinde Ústí u Vsetína (Austen), Okres Vsetín

Ortsteil Ústí u Staré Paky (Aust) von Stará Paka, Okres Jičín
Ortsteil Ústí nad Mží (Truß) von Kočov, Okres Tachov

Sezimovo Ústí (Alt Tabor), Okres Tábor